
Termin -{LTA}- ima više značenja.

 -{LTA}-, ili lipoteihoinska kiselina, je značajni sastojak ćelijskog zida Gram-positivnih bakterija.
 -{LTA}-, ili limfotoksin alfa, je protein koji je kod ljudi kodiran -{LTA}- genom.